Finezas I o Joaquín Sanchis Serrano, (Antella, 1889 - València, 1957), fotògraf.
 Finezas II o Manuel Sanchis Blasco, fill de l'anterior.
 Finezas III o Manuel Sanchis Calvete, fill de l'anterior.